Venom & Tears — п'ятий студійний альбом американської групи Throwdown, який був випущений 7 серпня 2007 року.

Композиції 
 Holy Roller – 4:48
 Day of the Dog – 5:07
 S.C.U.M. – 3:21
 Americana – 4:33
 Weight of the World – 2:46
 Cancer – 2:03
 Hellbent (On War) – 2:39
 No Love – 4:31
 Venom & Tears – 5:03
 I'll Never Die a Poisoned Death – 4:29
 I, Suicide – 3:37
 Godspeed – 5:58
 Leave a Message – 12:18
 Propaganda – 3:35

Джерела 
 Venom & Tears  allmusic
 Venom & Tears last.fm

Альбоми Throwdown
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2007